Соревнования по волейболу на XII Панамериканских играх проходили с 12 по 18 марта 1995 года в Мар-дель-Плате (Аргентина) с участием 7 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Аргентины, у женщин — сборная Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Куба, Пуэрто-Рико, США.

Женщины 
 Аргентина, Бразилия, Канада, Куба, Перу, США.

Система проведения турнира 
7 команд-участниц турнира у мужчин на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

6 команд-участниц у женщин на предварительном этапе провели однокруговой турнир. По его результатам 4 лучшие команды вышли в полуфинал и по системе с выбыванием разыграли медали турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 13 марта: Аргентина — Пуэрто-Рико 3:0.
 14 марта: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:12, 15:12, 15:5).
 15 марта: Аргентина — США 3:0 (15:6, 15:12, 15:8).

Группа B 

 13 марта: Куба — Венесуэла 3:1 (13:15, 15:6, 15:9, 15:1); Бразилия — Канада 3:0 (15:11, 15:6, 15:13).
 14 марта: Венесуэла — Бразилия 3:0 (15:13, 15:7, 15:6); Куба — Канада 3:1 (10:15, 15:9, 15:2, 16:14).
 15 марта: Канада — Венесуэла 3:2 (11:15, 15:12, 15:12, 12:15, 15:12); Куба — Бразилия 3:0.

Плей-офф

Полуфинал 
17 марта
 Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:5, 15:7)
 США — Куба 3:2

Матч за 3-е место 
18 марта
 Куба — Венесуэла 3:-

Финал 
18 марта
 Аргентина — США 3:2 (15:6, 15:11, 11:15, 8:15, 20:18)

Женщины

Предварительный этап 

 12 марта: Канада — Перу 3:2; США — Аргентина 3:0 (15:3, 15:10, 15:6); Куба — Бразилия 3:0 (15:4, 15:7, 15:3).
 13 марта: Куба — Канада 3:0 (15:6, 15:9, 15:5); Аргентина — Перу 3:1 (14:16, 15:4, 15:13, 15:13); США — Бразилия 3:0 (15:2, 15:0, 15:4).
 14 марта: Куба — Перу 3:0 (15:4, 15:5, 15:1); США — Канада 3:0 (15:8, 15:7, 15:6); Аргентина — Бразилия 3:0.
 15 марта: США — Перу 3:0 (15:3, 15:1, 15:4); Канада — Бразилия 3:0 (15:5, 15:6, 15:6); Куба — Аргентина 3:0 (15:1, 15:2, 15:3).
 16 марта: Перу — Бразилия 3:-; Куба — США 3:1 (15:8, 7:15, 16:14, 15:7); Канада — Аргентина 3:-.

Матч за 5-е место 
17 марта
 Перу — Бразилия 3:1 (15:2, 15:6, 13:15, 15:2)

Плей-офф

Полуфинал 
17 марта
 США — Канада 3:0 (15:5, 15:5, 15:4)
 Куба — Аргентина 3:0 (15:13, 15:5, 15:0)

Матч за 3-е место 
18 марта
 Канада — Аргентина 3:-

Финал 
18 марта
 Куба — США 3:1 (15:10, 13:15, 15:11, 15:4)

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1995 год в волейболе
Панамериканские игры 1995
Международные соревнования по волейболу в Аргентине